Человце — село в Словаччині, окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Человце — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.